Sacred Blood "Divine" Lies — девятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Magnum, изданный 26 февраля 2016 года на немецком лейбле SPV/Steamhammer.

Об альбоме 
Также, в поддержку этого альбома, коллектив планирует провести масштабный концертный тур по городам Европы (Великобритания, Германия, Швеция).

Список композиций 
Тексты и музыка всех композиций написаны Тони Кларкином.

Участники записи 
 Боб Кэтли — вокал;
 Тони Кларкин — гитара;
 Эл Барроу — бас-гитара;
 Марк Стэнвей — клавишные;
 Гарри Джеймс — ударные.

Примечания

Ссылки 
"Sacred Blood 'Divine' Lies" von Magnum – laut.de 

Альбомы Magnum
Альбомы хеви-метала
Альбомы на английском языке